Победители турнира 2007 года — пара Николь Пратт / Брианн Стюарт — не защищала свой титул, однако Брианн принимала участие в турнире, но проиграла в первом же матче.

Дуэт Линдсей Дэвенпорт / Лиза Реймонд — чемпионки турнира.

Посев 

  Бетани Маттек /  Рената Ворачова (Четвертьфинал)
  Алина Жидкова /  Брианн Стюарт ''(Первый раунд)

<li>  Линдсей Дэвенпорт /  Лиза Реймонд (Титул)
<li>  Лига Декмейере /  Ипек Шенолу ''(Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2008